Toponímia:
 Gary (Dakota del Sud) 
 Gary (Indiana) 
 Gary (Minnesota) 
 Gary (Virgínia de l'Oest) 
 Prenom:
 Gary Becker, economista estatunidenc
 Gary Brabham, pilot de curses automobilístiques australià
 Gary Coleman (1968), actor estatunidenc 
 Gary Cooper (1901 - 1961), actor estatunidenc
 Gary Francione (1954), professor de dret i filosofia estatunidenc
 Gary Hill (1951, Santa Monica, Califòrnia), videoartista estatunidenc
 Gary Hocking, pilot de motociclísme zimbabuès
 Gary Kagelmacher (Montevideo, 1988), futbolista uruguaià
 Gary Kildall (1942 - 1994), científic de la computació i empresari estatunidenc
 Gary Winston Lineker, futbolista britànic
 Gary Neville (Bury, Anglaterra, 1975), futbolista britànic
 Gary Numan o Gary Webb, músic britànic
 Gary Payton (Oakland, Califòrnia, 1968), jugador de bàsquet estatunidenc
 Gary Powers (Jenkins, Kentucky, 1929 - 1977), pilot d'avió estatunidenc
 Gary Sundgren (1967, Vammala, Finlàndia), futbolista suec
 Gary Winick, director i productor de cinema estatunidenc
 Garri Kaspàrov (1963, Bakú, RSS de l'Azerbaidjan), jugador d'escacs, escriptor, i activista polític rus